est un poème composé par le poète irlandais W. B. Yeats en 1919, d'abord publié dans The Dial en , et par la suite inclus dans sa collection de versets Michael Robartes and the Dancer en 1921. Il a été traduit de l'anglais (irlandais) en français par Yves Bonnefoy. Le poème utilise l'imagerie chrétienne concernant l'Apocalypse et la seconde venue allégoriquement pour décrire l'atmosphère de l'après-guerre en Europe. Le poème est considéré comme une œuvre majeure de la poésie moderniste et a été réimprimé dans plusieurs collections, y compris Norton Anthology of Modern Poetry.

Notes et références 

Poésie irlandaise
Œuvre de William Butler Yeats